Александр Александрович Куваев (Род. 28 апреля 1951 г. в д. Лапшинка Ленинского района Московской области) — советский и российский партийный и политический деятель. Депутат Государственной Думы II, III и IV созывов. В Госдуме II и III созывов — член фракции КПРФ, в IV созыве — член фракции «Справедливая Россия». После окончания депутатских полномочий безуспешно пытался избраться в Московскую городскую Думу (2009) и в Совет депутатов муниципального района Лосиноостровский (2017).

Биография 
В 1973 году получил высшее образование по специальности «авиационные двигатели; инженер-механик» окончив Московский авиационный технологический институт им. К. Э. Циолковского. В 1989 году прошёл переподготовку по специальности «политолог» в Московской высшей партийной школе.

С 1973 по 1976 год, после окончания ВУЗа, работал на Московском машиностроительном заводе «Союз» инженером-механиком, старшим инженером-технологом, инженером-конструктором. С 1976 по 1983 год работал в Ленинском районном комитете ВЛКСМ г. Москвы в должности заведующего отдела агитации и пропаганды, секретарём райкома. С 1983 по 1991 год работал в Ленинском районном комитете КПСС г. Москвы в должности заместителя заведующего отделом организационно-партийной работы, был секретарём, первым секретарём райкома. С 1991 по 1995 год работал в Российской муниципальной ассоциации генеральным директором.

С 1995 по 1999 год — депутат Государственной Думы II созыва, член комитета Госдумы по вопросам местного самоуправления, член фракции КПРФ. С 1999 по 2003 год — депутат Государственной Думы III созыва, член комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству, член комитета по этике, член комиссии по проблемам устойчивого развития, член фракции КПРФ. С 2003 по 2007 год — депутат Государственной Думы IV созыва, член комитета Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму. В Госдуму IV созыва был избран по спискам КПРФ, в 2004 был избран первым секретарём Московского горкома КПРФ, однако уже летом 2004 года был снят с должности, после чего перешёл во фракцию «Справедливая Россия» — «Родина», позже преобразовавшуюся во фракцию «Справедливая Россия».

В 2004 году Куваев был исключён из КПРФ в связи с его участием в создании и вхождении в руководство Всероссийской коммунистической партии будущего.

В 2009 году баллотировался в депутаты Московской городской думы от партии «Справедливая Россия» в статусе советника председателя партии, выборы проиграл набрав 9 715 голосов избирателей, в то время как победитель — Стебенкова Людмила Васильевна (выдвигалась от «Единой России») набрала 91 919 голосов избирателей.

В 2017 году А. А. Куваев баллотировался в муниципальные депутаты района Лосиноостровский г. Москвы от партии Коммунистическая партия коммунисты России, выдвигался в статусе пенсионера. По итогам голосования выборы проиграл, набрав 317 голосов избирателей.

Награды 
 Медаль «За трудовое отличие»
 Медаль «В память 850-летия Москвы»
 Почетная грамота Государственной Думы ФС РФ

Примечания 

Функционеры ВЛКСМ
Первые секретари районных (в городах) комитетов КПСС
Депутаты Государственной думы Российской Федерации II созыва
члены КПРФ
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
члены «Справедливой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва